Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute à Pékin du 2 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Olga Govortsova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2010)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Chine
Sport en Chine en 2010
Tennis en octobre 2010
Compétition de tennis à Pékin